
Termin -{ORF}- ima više značenja.

 Otvoreni okvir čitanja
 Orf (bolest)
 Аустријска радио телевизија (ОРФ)